Людми́ла Ле́бедева: Лебедева, Людмила Олеговна (род. 1990) — российская бегунья.
 Лебедева, Людмила Фёдоровна (род. 1950) — российский экономист.